Оно-Сан-Пьетро () — коммуна в Италии, в провинции Брешиа области Ломбардия.

Население составляет 985 человек (2008 г.), плотность населения составляет 73 чел./км². Занимает площадь 13 км². Почтовый индекс — 25050. Телефонный код — 0364.

Покровителями коммуны почитаются святые апостолы Пётр и Павел, а также святой Александр.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.ono-san-pietro.bs.it/

Ссылки 
 http://www.comune.ono-san-pietro.bs.it/ 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/